Muscle scalène
Triangle scalène